est une expression de langue anglaise signifiant « est-il étonnant ? ». Elle peut faire référence à :

Album 

 Is It Any Wonder?, EP de David Bowie sorti en 2020 ;

Chanson 

 Is It Any Wonder?, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  ;

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 1970.